Manufactuur (horloge), een exclusief horloge
 Manufactuur (bedrijf), een soort werkplaats waar de waren met de hand vervaardigd worden

Manufacturen (textiel) zijn geweven producten.